

Indumenti e distintivi
 Fascia – striscia di stoffa portata in vario modo, spesso a tracolla
Fascia tricolore – fascia indossata dai sindaci d'Italia, vedi anche sciarpa
 Fascia delle onorificenze (per lo più ordini cavallereschi), vedi sciarpa
 Fascia – accessorio per l'abito talare

Anatomia 
 Fascia – strato di tessuto connettivo che ricopre muscoli e visceri
Fascia cervicale
Fascia transversalis
Fascia pelvica
Fascia cremasterica
Fascia di Buck
Fascia spermatica interna
Fascia spermatica esterna

Astronomia 
 Fascia principale – regione del sistema solare situata grossomodo tra le orbite di Marte e di Giove
 Fascia di Kuiper – regione del sistema solare che si estende oltre l'orbita di Nettuno

Geografia e scienze della Terra 
 Fascia – comune italiano della Liguria
 Cima della Fascia – montagna delle Alpi Liguri
 Fascia fluviale – in idrografia, la zona composta da l'insieme alveo (letto del fiume) e la piana alluvionale (piana di inondazione)
 Fascia contigua – spazio di mare che si estende per un limite massimo di 24 miglia marine dalla linea di base della costa
 Fascia archeologica – spazio di mare che si estende per un limite massimo di 24 miglia marine dalla linea di base della costa, creato per tutelare oggetti archeologici posti sul fondo marino
 Fascia climatica – porzione di territorio che presenta caratteristiche climatiche omogenee

Altro 
 Fascia – termine utilizzato in araldica per indicare una pezza onorevole, che è una striscia orizzontale
 Fascia elastica – anello metallico per il pistone
 Fascia prestazionale – concetto architettonico

Altri progetti